Faya puede referirse a:

 El nombre común de la planta Fagus sylvatica.
 El nombre común de la planta Myrica faya.
 Faya nombre original de Faya-Largeau, ciudad del norte del Chad
 Un tejido faya.